Die Citi Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. August 2022 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos die Abierto de Tenis Mifel gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Citi Open, welche zur ATP Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren im Einzel Jannik Sinner und im Doppel Raven Klaasen und Ben McLachlan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.953.285 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.108.110 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Juli bis 1. August 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikanten im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Washington, D.C.